Angoulême (stad), een stad in Zuidwest-Frankrijk
 Graafschap Angoulême, een middeleeuws rond deze stad gelegen graafschap
 Angoumois, een provincie ontstaan uit dit graafschap

Zie ook 
 Arrondissement Angoulême
 Bisdom Angoulême
 Station Angoulême